— японская и американская фигуристка, выступавшая в одиночном и парном катании. 

В паре с Томоаки Коямой была двукратной чемпионкой Японии (1991, 1992) и участницей Олимпийских игр (1992). В одиночном катании — серебряный призёр чемпионата Японии (1994) и участница Олимпийских игр (1994). На протяжении десяти сезонов, начиная с 2000 года, каталась в паре с Джоном Болдуином. Они становились чемпионами США (2004, 2006), чемпионами четырёх континентов, победителями Гран-при США и участниками Олимпийских игр (2006).

Карьера 
Рэна Иноуэ родилась в Японии, в городе Нисиномия. Она начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Совмещала выступления в одиночном и парном виде. В паре с Томоаки Коямой она дважды завоёвывала золотую медаль чемпионата Японии и заняла четырнадцатое место на Олимпийских играх 1992. Как одиночница Иноуэ стала серебряным призёром чемпионата Японии 1994 года и бронзовым призёром в 1998 году. Она представляла Японию на Олимпийских играх в Лиллехаммере, где заняла восемнадцатое место. 

В 1996 году она переехала в США по просьбе отца, которому поставили диагноз рак лёгких. В 1998 у Рэны тоже обнаружили рак. Болезнь находилась на ранних стадиях, поэтому после курса химиотерапии её удалось остановить. В 1999 году фигуристка закончила педагогический факультет Университета Васэда.

В 2000 она начала кататься в паре с Джоном Болдуином по совету его отца, который был тренером. На своём первом чемпионате США (2001) они заняли одиннадцатое место, а уже в следующем сезоне стали четвёртыми. С тех пор спортсмены регулярно выступали на чемпионатах четырёх континентов и этапах Гран-при. В сезоне 2004/2005 они завоевали бронзу на Гран-при США и отобрались в финал серии, где стали шестыми.

В 2005 году Иноуэ получила американское гражданство, благодаря чему могла рассчитывать на участие в Олимпийских играх. В сезоне 2005/2006 на победном чемпионате США Иноуэ и Болдуин первыми в истории фигурного катания исполнили тройной выброс-аксель. Они также победили на чемпионате четырёх континентов, а на Олимпиаде в Турине смогли повторить выброс-аксель и заняли седьмое место. На чемпионате мира стали четвёртыми.

В следующем сезоне пара завоевала золото Гран-при США, серебро Гран-при Канады и Франции. Исходя из этих результатов они прошли в финальный турнир серии, где стали четвёртыми. В сезоне 2007—2008 спортсмены решили пропустить серию Гран-при и вместо этого участвовали на ледовых шоу. Вернувшись в соревновательный сезон, выступили на чемпионате США, Четырёх континентах и чемпионате мира. В 2008 году Болдуин и Иноуэ поженились. В 2011 году у них родилась дочь.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Иноуэ и Джона Болдуина
 
 

Фигуристы Японии
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года